Il singolare del PBZ Zagreb Indoors 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marcos Baghdatis era il detentore del titolo,ma quest'anno non ha partecipato

Serhij Stachovs'kyj ha vinto in finale 7–5, 6–4, contro Ivan Ljubičić.

Teste di serie 

  Ivan Ljubičić (finale)
  Ivo Karlović (primo turno)
  Gilles Simon (secondo turno)
  Fabrice Santoro (primo turno,infortunio ad un gomito)

 Marin Čilić (secondo turno)
 Nicolas Mahut (primo turno)
 Andreas Seppi (primo turno) 
 Janko Tipsarević (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

PBZ Zagreb Indoors 2008
ATP Tour 2008